Broadwell est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Paula Broadwell (née en 1972), journaliste d'investigation américaine

Toponyme

Broadwell, village du comté de Logan en Illinois
Broadwell, canton du comté de Logan en Illinois
Broadwell, communauté du comté de Harrison dans le Kentucky

Broadwell, Village du Oxfordshire
RAF Broadwell, base aérienne de la Royal Air Force
Broadwell, village du Warwickshire
Broadwell, village du district de Costwold, Gloucestershire
Broadwell, village du district de Forest of Dean, Gloucestershire

Voir aussi
Broadwell, microarchitecture Haswell

Homonymie de toponyme